Andrés Ricardo Aimar Giordano (Río Cuarto, 18 de Novembro de 1982) é um futebolista argentino. Actualmente joga no Estudiantes de Río Cuarto. Ele é também irmão da estrela Pablo Aimar e tal como o seu irmão, actua como médio-ofensivo

Começou a sua carreira no River Plate e alinhou noutros clubes argentinos, incluindo o Belgrano. Jogou fora da Argentina no Namur da Bélgica, e em 2007 transferiu-se para o F.C. Ashdod de Israel.

Ligações externas 
 
 
 

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Union Royale Namur
Naturais de Río Cuarto